Pere Agustí i Albanell (Burgos?, 22 de febrer del 1512 - Osca, 26 de febrer del 1572), bisbe d'Elna i d'Osca
 Pere Agustí i Molière (Torroella de Montgrí, 18 de febrer de 1903 - Brisbane (Queensland) Austràlia, 1995), activista català
 Pere Agustí Morlà (València, ca. 1570 - post 1626), jurista i bibliògraf valencià